Dimou ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Dimou (1931–2019), griechischer Sänger, Schauspieler und Gastronom
 Nikos Dimou (* 1935), griechischer Schriftsteller